Декларация Союза борцов за освобождение Литвы или Декларация Совета Движения борьбы за свободу Литвы () — правовой акт, принятый Союзом борцов за освобождение Литвы 16 февраля 1949 года. Вместе с другими документами, составленными в то время, заложил правовую и политическую подоплеку вооруженного сопротивления лесных братьев в Литве. Совет Движения за свободу Литвы провозгласил себя единственным законным органом власти на территории Литвы.

Предпосылки появления декларации 
15 июня 1940 года после предъявленного советскими властями ультиматума на территорию Литвы были введены советские войска, что означало начало процесса присоединения Литвы к СССР как Литовской ССР. Внеочередные парламентские выборы завершились безоговорочной поддержкой Союза трудового народа, выступавшего за вхождение Литвы в состав СССР, хотя большинство литовских политиков утверждали о многочисленных нарушениях на выборах.

В стране начались процессы советизации, в рамках которых были упразднены все политические партии, кроме Коммунистической партии Литвы. Граждан Литвы (в том числе политических деятелей межвоенных лет), не принявших новый государственный строй, обвинили в контрреволюционной деятельности, а многих репрессировали, выселив их из Литвы. 22 июня 1941 года после нападения Германии на СССР начались боевые действия. Одна часть населения воевала на стороне СССР: это были призванные в РККА солдаты, а также советские партизаны, ушедшие в подполье после занятия Литвы немцами. Другая часть поддержала немцев: это были хиви, оказывавшие всяческую поддержку частям вермахта и члены вспомогательной полиции. Некоторые были угнаны на принудительные работы в Германию; евреи же в большинстве своём либо были заключены в гетто, либо расстреляны во многих городах Литвы, либо ушли в подполье или в советский тыл.

С июля по октябрь 1944 года после продвижения фронта на запад СССР и Польша изгнали немецко-фашистских захватчиков с территории Литовской ССР. Литва осталась в составе СССР, что, однако, возмущало сторонников независимой Литовской Республики, которые расценивали дальнейшее пребывание в составе СССР как оккупацию. Репрессии в отношении лиц, не принимавших советскую власть, продолжались до 1953 года; во главе Литовской ССР были поставлены новые лица. Национализация имущества сопровождалась с 1947 года коллективизацией.

Антисоветское сопротивление 
С 1944 по 1953 годы в Литве шло вооружённое сопротивление, во главе которого стояли сторонники независимой Литовской Республики, не поддержавшие присоединение Литвы к СССР. Подобное движение получило название «лесных братьев» в некоторых советских и литовских источниках; сами же литовцы называют их «партизанами». Среди подпольщиков были те, кто в годы немецкой оккупации сотрудничал в той или иной мере с гитлеровцами. По подсчётам литовских историков, ту или иную поддержку литовским националистам оказывали до 50 тысяч человек. Целью этого движения было восстановление Литовской Республики и всех государственных институтов, существовавших в межвоенные годы.

Первые вооружённые отряды литовцев начали формироваться в конце лета 1944 года и далее расширялись в более крупные образования. В связи с крахом Третьего рейха литовские националисты, которые за годы войны разочаровались в его возможностях, с конца войны пытались выйти на связь с представителями правительств и спецслужб США и Великобритании, надеясь на скорейшее начало войны между бывшими союзниками и ожидая военной поддержки со стороны Запада. У самих «лесных братьев» была также задача объединить все военно-территориальные образования националистов в единую структуру, которая будет вести дальнейшую военно-политическую деятельность.

Встреча в Минайчяй 

В феврале 1949 года в бункере Минайчяй произошел съезд партизанских командиров, в котором были представлены все партизанские отряды. Официально во встречах приняли участие 8 человек: Йонас Жямайтис-Витаутас, Юозас Шибайла-Мерайнис, Петрас Барткус-Жадгайла, Адольфас Раманаускас-Ванагас, Александрас Грибинас-Фаустас, Витаутас Гужас- Кардас, Леонардас Григонис -Ужпалис и Бронюс Лесис-Нактис. На первом собрании было утверждено название организации: «Движение борьбы за свободу Литвы», и было сформировано единое руководство — председатель президиума Й. Жемайтис-Витаутас (ему было присвоено звание генерала); начальник общественной части Ю. Шибайла-Мерайнис; начальник отдела общественной части — Б. Леисис-Нактис. Они регламентировали структуру руководства движения, тактику действий, отношения внутри организации и с мирным населением. Было принято решение выпускать подпольную газету «У Спаса Христова». Политическая программа из 12 пунктов была представлена ​​ее автором Й. Шибайла-Мерайнисом. В программе акцентировалось, что конечной целью борьбы — восстановление Литовской парламентской республики по примеру периода с 1920 по 1926 год.

По случаю годовщины дня независимости Литовского государства 16 февраля была подписана Политическая декларация Движения борьбы за свободу Литвы, в которой указывалось, что Движение является высшим политическим органом власти возглавляющим политическую и вооруженную борьбу за независимость Литвы. Декларация вместе с другими документами, принятыми на съезде партизанских командиров Литвы, обеспечила правовую и политическую основу для вооруженного сопротивления Литвы, и придала борьбе качественно новую основу — узаконило организацию Движение борьбы за свободу Литвы, а ее совет, как единственную правомочную власть на территории оккупированной Литвы. На съезде так же утвердили девиз сопротивления «Воздай свой долг Родине!».

Это был единственный всеобщий съезд командиров. По мере ухудшения ситуации в стране количество сторонников сопротивления уменьшалось. Связь усложнялась не только между штабами, но и между отрядами в округе. Участились аресты и гибели партизан. Ни один из партизан, подписавший декларацию, не дожил до литовской независимости — трое погибли в 1949 году, двое - в течение двух лет, двоих расстреляли ещё позже.

Подписавшие Декларацию 
Из восьми лиц, подписавших Декларацию от 16 февраля 1949 года, четверо были учителями, двое студентами, один офицером и один бухгалтером:
 Йонас Жямайтис-Витаутас — председатель Президиума Совета Движения борьбы за свободу Литвы, был офицером; репрессирован, расстрелян в возрасте 45 лет в Москве, в Бутырской тюрьме;
 Адольфас Раманаускас-Ванагас — первый заместитель председателя Президиума Совета ДБСЛ, командир Области Южной Литвы, был офицером запаса, учителем; репрессирован, убит в возрасте 39 лет в Вильнюсе, во Внутренней тюрьме КГБ Литовской ССР;
 Юозас Шибайла-Мярайнис — второй заместитель председателя Президиума Совета ДБСЛ, работник штаба Области Восточной Литвы, учитель; убит в возрасте 47 лет в лесу Довидай, в Рамигальском районе;
 Ляонардас Григонис-Ужпалис — третий заместитель председателя Президиума Совета ДБСЛ, командир округа «Возрождения», учитель; убит в возрасте 44 лет в Даугелишкском лесу, на границе Арёгальского и Вилькийского районов;
 Александрас Грибинас-Фаустас, командир округа «Таурас», был учителем; убит в возрасте 29 лет в лесу Шункаряй, в Шакяйском уезде;
 Витаутас Гужас-Кардас — начальник штаба Области Западной Литвы, был бухгалтером; убит в возрасте 29 лет в деревне Смайдряй, в Таурагском уезде;
 Бронюс Лесис-Нактис, начальник штаба округа «Возрождения», был студентом журналистики; убит в возрасте 27 лет в лесу Ужпялькяй, в Радвилишкском уезде;
 Пятрас Барткус-Жадгайла — секретарь Президиума Совета ДБСЛ, был студентом авиации; погиб в возрасте 24 лет в лесу Ужпялькяй, в Радвилишкском уезде.

Значение Декларации 
12 января 1990 года Сейм Литовской Республики признал декларацию правовым актом литовского государства объединявшим военные и гражданские образования, а Движение борьбы за свободу Литвы — едиными военными и политическими средствами боролось за освобождение Литвы. В 2009 году на основе этой декларации Сейм литовской республики признал Йонаса Жемайтиса-Витаутаса главой литовского государства в период с 16 февраля 1949 года по дату своей гибели 30 мая 1953 года, «боровшегося с оккупационной властью». В 2018 году Сейм Литвы принял постановление, согласно которому после смерти Йонаса Жемайтиса-Витаутаса Адольфас Раманаускас-Ванагас стал президентом сопротивляющейся Литвы.

Увековечивание 
 В 2010 всем подписавшим декларацию посмертно был присужден статус сигнатара.
 22 ноября 2010 года в селе Минайчяй был открыт памятник, посвященный этой Декларации и ее сигнатарам авторства скульптора Йонаса Ягелы.
 22 ноября 2012 года в селе Минайчяй, в усадьбе семьи Микняй-Петречай был восстановлен бункер Бункер был отреставрирован в усадьбе Микняй-Петречяй в селе Минайчяй и установлена ​​экспозиция «Воздай свой долг Родине!».
 В мае 2019 года в Центре изучения государства был воссоздан бункер и открыта выставка «Решение под шифром 19490216»
 Каждый год 16 февраля в селе Минайчяй проходит торжественное празднование этого события.

Примечания 

Лесные братья (Литва)
Литва
1949 год в Литве
События 16 февраля
Февраль 1949 года